Tadeusz Karpiński (zm. 29 maja 1943 roku) – starosta powiatowy szamotulski i kościański.

Więziony na Pawiaku, rozstrzelany w ruinach getta warszawskiego.

Bibliografia 

  Leon Wanat, Za murami Pawiaka, Warszawa 1985, s. 395.

Ludzie związani z Kościanem
Ludzie związani z Szamotułami
Ofiary egzekucji w ruinach getta warszawskiego 1943–1944
Starostowie powiatowi II Rzeczypospolitej
Więźniowie Pawiaka (okupacja niemiecka)
Zmarli w 1943